Inbreng (erfrecht), de inbreng in het kader van de verdeling van een nalatenschap
 Inbreng (huwelijksvermogensrecht), de inbreng van eigen goederen in het gemeenschappelijk vermogen
 Inbreng (vennootschapsrecht), de inbreng van goederen in een vennootschap